Эрнст Георг Притцель ( или ; 15 мая 1875 — 6 апреля 1946) — немецкий ботаник, педагог и преподаватель.

Биография 
Эрнст Георг Притцель родился 15 мая 1875 года.

Притцель преподавал ботанику в Берлине. Он проводил исследования в 1900—1902 годах в ЮАР, в Западной Австралии (с 30 октября 1900 года по декабрь 1901 года), на Яве и в Новой Зеландии, совместно с Людвигом Дильсом (1874—1945). Эрнст Георг занимался изучением растений семейства Плауновые, семейства Псилотовидные и семейства Смолосемянниковые. Притцель внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Эрнст Георг Притцель умер 6 апреля 1946 года.

Научная деятельность 
Эрнст Георг Притцель специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Публикации 
Совместно с Людвигом Дильсом он опубликовал следующие работы:

 Fragmenta Phytographiae Australiae Occidentalis (Bot. Jahrb. 35, 662 pp. 1905).
 Südwest-Australien (Fischer, Jena, 1933).
 Wälder in Nordost-Queensland (Fischer, Jena, 1934).

Почести 
Род растений Pritzeliella Henn. был назван в его честь.

В его честь были также названы виды растений Podotheca pritzelii P.S.Short и Acacia pritzeliana C.A.Gardner

Примечания

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Ernst Pritzel

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Педагоги по алфавиту
Педагоги Германии